Sprang (plaats), een plaats en voormalige gemeente (tot 1923) in de Nederlandse provincie Noord-Brabant;
Sprang-Capelle, een voormalige gemeente (van 1923 tot 1997), sindsdien behorend tot Waalwijk; 
Lint van Sprang, een wijk van Waalwijk;
Sprang (vlechttechniek), een vlechttechniek op een raamwerk; ook Egyptisch vlechten genoemd;
Sprang (jeugdhuis van bewaring), een jeugdhuis van bewaring te Scheveningen;

Personen
van Sprang (achternaam), een Nederlandse achternaam;
Alfred van Sprang (1917-1960), een Nederlandse journalist.
Bert van Sprang (1944-2015), een Nederlandse amateur-meteorenkenner.
van Sprang (planetoïde), een kleine meteoroïde, genoemd naar Bert van Sprang;
Gerard van Sprang, een Nederlandse bergbeklimmer;

Zie ook
Sprank
Spreng